«Суперотряд 2» () и также «Да, мадам!» () — художественный фильм 1985 года, снятый режиссёром Кори Юэнем.

Сюжет 
Коррумпированный британский агент приезжает в Гонконг с целью продажи мафиозному боссу микроплёнки с фильмом, изобличающим операции его организации. Не сойдясь с агентом в цене босс подсылает к нему киллера, который убивает англичанина, но микрофильм так и не находит. Плёнка хранится в паспорте агента, который похитили простые воры. Не зная, что у них на руках такая крупная улика, они ведут свой обычный образ жизни, но за ними охотятся две девушки из полиции, чтобы спасти плёнку, а также мафия, чтобы её уничтожить.

В ролях 
 Мишель Йео — Инспектор Ng
 Синтия Ротрок — Инспектор Карри Моррис
 Джон Шем — Стрепсил
 Хой Манг — Аспирин
 Цуй Харк — Панадол
 Эдди Мэгер — Головорез с Поддельным Паспортом
 Дик Вэй — Вилли
 Ву Ма — Полицейский
 Билли Лау — Дежурный парковки
 Саммо Хун — Старый Мастер
 Дэннис Чень — Бармен
 Рэнди Мэн
 Майкл Хэрри

См. также 
 Фильм «Суперотряд»

Ссылки 
 
 

Фильмы-боевики Гонконга
Фильмы-драмы Гонконга
Фильмы на кантонском языке
Детективные фильмы Гонконга
Фильмы о боевых искусствах